Akuliaruseq – villaggio della Groenlandia nel comune di Kujalleq
 Akuliaruseq – montagna della Groenlandia nel comune di Kujalleq